Маркет улица ( Маркет-стрит) - это крупная магистральная улица в Сан-Франциско, Калифорния. Она начинается от портовой набережной Эмбаркадеро перед зданием Ферри-билдинг на северо-восточном краю города и пробегает на юго-запад через центр города, проходя через районы Сивик Сентер и Кастро до пересечения с улицей Портола Драйв в окрестностях Твин-Пикс. После этого пересечения проезжая часть продолжается в юго-западном квадранте Сан-Франциско, а Портола Драйв уходит на юг до пересечения с бульваром Святого Франциска и бульваром Слоут, где она переходит в бульвар Джуниперо Серра.  

Улица Маркет является границей двух сеток улиц. Улицы на юго-восточной стороне параллельны или перпендикулярны улице Маркет, а улицы на северо-западной стороне отклоняются на девять градусов от основного направления улицы.  

Улица Маркет является главной транспортной артерией города Сан-Франциско и по ней в свое время ходили конки, канатные трамваи, трамваи, троллейбусы и дизельные автобусы. На сегодняшний день автобусы и троллейбусы, а также ретро трамваи (ходящие по пути F Market) принадлежащие компании Muni разделяют пространство улицы, в то время как под землей двухуровневый Метрополитен улицы Маркет поддерживает работу Муни Метро и Бэй Эрия Рапид Транзит. И хотя канатные трамваи больше не ходят по улице Маркет, сохранившиеся пути канатного трамвая заканчиваются в непосредственной близости от улицы на ее пересечении с улицей Калифорния и Пауэлл.

История

Первичный обзор и расчистка    

      

В 1839 году Жан Жак Виоже  проложил первую сетку улиц в мексиканском торговом поселении Йерба-Буэна, в значительной степени выровненную по сторонам света, с блоками размером (126 на 84 метров). Поселение Йерба-Буэна было переименовано в Сан-Франциско в 1847 году после того, как оно было захвачено войсками США во время Американо-мексиканской войны. Улица Маркет, которая пересекает город на протяжении 4.8 км начиная от набережной и до холмов Твин Пикс, была первоначально намечена в ходе исследования 1847 года, выполненого 26 летним строительным инженером Джаспером О'Фарреллом, мигрировавшим сюда ранее.    

В то время улица Маркет описывалась как стрела нацеленная прямо в Груди Девы , сегодня называющиеся Твин Пикс. Вместо того, чтобы приспособить дороги к холмистой топографии владельцы собственности вынудили О'Фаррелла сохранить прежнюю сетку улиц Йерба-Буэна пролегающую с севера на юг и нарисованную Виоже; они также заставили его установить сетку с диагональным смещением к югу от Маркет с более крупными блоками (180 на 120 метров), выровненными с улицей Миссион в долине Хэппи Валлей.Поэтому улица Маркет была спроектирована таки образом, чтобы она проходили между двумя конкурирующими сетками улиц, параллельно улице Миссион и в одном квартале к северу от неё.  

О'Фаррелл сперва восстановил оригинальную планировку поселения, выполненную Виоже и сконцентрированную вокруг площади Портсмут Сквер, а затем сделал улицу Маркет самой широкой улицей в городе, увеличив её ширину до 37 метров между границами собственности. Как бы там ни было, ширина улицы Маркет также стала причиной серьезного гнева владельцев собственности, которые почувствовали, что новая улица чрезмерно широкая и потенциально посягет на их владения, поэтому они приготовились к линчеванию О’Фаррелла. В книге  Забытые пионеры (), T. Ф. Прендергаст вспоминает:  

Когда инженер закончил карту улицы Маркет и южной части города, аномальная ширина предлагаемой улицы, взволновала часть населения и был проведен массовый митинг протеста в знак возмущения против плана, как бессмысленного игнорирования прав землевладельцев; и толпа, такова она была, приняла решение о линчевании. Друг предупредил О'Фаррелла, прежде чем толпа разошлась. Он со всей поспешностью поскакал к Северному пляжу, сел на лодку в Саусалито и скакал оттуда на быстрых перекладных лошадях, пока не добрался до своего убежища в Сономе. Он счел благоразумным остаться на некоторое время в поселке, прежде чем рискнуть снова вернуться в город.  

В то время, право проезда по улице Маркет было заблокировано 60-и футовой дюной на том, месте где сейчас находится гостиница Палас Отель () (на пересечении с улицей Нью Монтгомери), а в сотне ярдах далее на запад находился второй песчаный холм высотой около 90 футов. Дюны были сравнены между 1852-54  и 1859-73 годами, сначала Джеймсом Каннингемом, который был ответственен за выравнивание участка между Второй улицей и Монтгомери, а затем Дэвидом “Стим Падди ” Хьюзом. Хьюз получил прозвище “Steam Paddy”, так как считалось, что приобретенный им у Каннингема экскаватор может выполнять работу дюжины ирландцев, Каннингем привез в Сан-Франциско в более ранний период.  

Удаленный песок был использован для заполнения бухты Йерба-Буэна, находящейся между площадью Портсмут Сквер и долиной Хэппи Валлей, на участке между улицами Фёрст и Миссион; залива Миссион на участке между улицами Фортс и Таунсенд; а также постройки железной дороги между Сан-Франциско и Сан-Хосе. В те годы около 2300 тонн песка в день перемещалось, очищая таким образом примерно 2000 Га песчанных дюн, некоторые из которых возвышались на 18 метров над сегодняшним уровнем улицы Маркет.

Развитие   

  

Хьюзу также было предоставлено право прокладки путей на улице Маркет до улицы Бил (), по которым он мог увозить расчищаемый им песок. 

Первая конно-железная городская дорога, открывшаяся в Сан-Франциско, начала действовать на улице Маркет 4 июля 1860 года, работая под управлением компании Маркет Стрит Рэйлроад Компани. К 1918 году компания Muni находилась в прямой конкуренции с United Railroads of San Francisco (компанией приемником Market Street RailRoad Company) на всем протяжении улицы Маркет; каждый из операторов работал на своей собственной паре железных дорог и эта конкуренция вошла в историю, как “Рокот четырех” (). Два железнодорожных пути принадлежащих Union Railroad находились внутри, а два других пути, принадлежащих  San Francisco Municipal Railway - снаружи.  

  

В 1892 году в здании, находящемся по адресу улица Маркет 1128, была основана фармацевтическая компания The Owl Drug Company, позднее она превратилась в ведущую американскую сеть аптек.

Землетрясение и пожар   

  

 

Землетрясение, произошедшее ранним утром 18 апреля 1906 года и продолжавшееся меньше минуты и пожар, последовавший за ним, превратили множество строений, стоявших вдоль улицы Маркет в руины;в некоторых случаях, здания были взорваны для предотвращения распространения огня. Площадь возгорания расширилась от улиц Долорес и Франклин на востоке до побережья. В течение нескольких дней, известные граждане и владельцы собственности анонсировали планы перестройки своих зданий вдоль улицы Маркет. Движение железнодорожного транспорта компании United Railroads было временно направлено на улицу Филмор, а восстановление путей на Маркет продолжалось до 22 апреля.  

  

  

В 1908 году Уиллис Полк спроектировал “Путь Золотых Уличных Фонарей” для троллейбусных опор компании “United Railways”. Верхняя часть фонарей была спроектирована в 1916 году скульптором Лео Лентелли и инженером Уолтером Д'Арси Райаном. Опоры под названием “Победа Запада” были спроектированы скульптором Артуром Путнамом, они акцентируют внимание на трех исторических сюжетах: крытых повозках, горных львах и чередующихся изображениях старателей и индейцев. Такие украшенные столбы потребовались городу для того, чтобы скрыть внимание людей от технологичных троллейбусных проводов.

План перепланировки улицы Маркет   

В 1962 году вскоре после того, как голосующие одобрили создание района Bay Area Rapid Transit District, Ассоциацией планирования и обновления города Сан-Франциско () (SPUR) был опубликован отчет “Что делать с улицей Маркет” (). Группа бизнесменов и владельцев собственности поручила SPUR возглавить команду градостроителей, дизайнеров и экспертов по недвижимости для формирования плана, который “вдохнет новую жизнь в улицу Маркет, как деловой, торговый и развлекательный центр Зоны Залива”  

Компания Halprin and Associates, возглавляемая ландшафтным архитектором Лоуренсом Халприном была ответственна за главу “Вид улицы Маркет” данного отчета. Архитектор прогулялся от набережной до улицы Ван-Несс для того, чтобы разработать свои идеи и понял что “пять улиц Маркет должны обладать 5-ю различными характерами”, после этого он сделал предложения для каждого из районов.  

В то же время, департамент городского планирования поручил архитектурной фирме, возглавляемой Марио Дж. Чампи, создать “План Центра Города”, который был опубликован в 1963 году и рекомендовал ограничить движение по улице Маркет, разрешив проезд только автобусам и экстренным службам; он также призывал к расширению Центральной автострады с помощью туннеля, который бы проходил под улицей  Ван-Несс и центральной частью города. Ограниченный доступ на улицу Маркет должен был простираться от набережной Эмбаркадеро до улицы Ван-Несс.  

Трамваи компании San Francisco Municipal Railway  были перемещены под землю и переименованы в Muni  Metro вместе с развитием системы Bay Area Rapid Transit в поздних 1960-х годах. Создание Метрополитена улицы Маркет началось в июле 1967 года. В последующие годы затянувшаяся перестройка традиционного социального и экономического центра города, способствовала упадку торгового района, находящегося в центре улицы Маркет. 4 июня 1968 года горожане Сан-Франциско приняли Пропозицию А, согласно которой 24.5 миллиона долларов было выпущено в бондах для оплаты реконструкции и улучшения улицы Маркет, а также последующей постройки двухуровненого метрополитена.  

В 1980 году обслуживание надземного транспортного оператора МUNI было частично перенаправлено под землю, а последующие полное подземное обслуживание началось в 1982 году. И хотя изначально не было планов по сохранению наземных трамвайных путей, несколько прошедших в 1980-х годах фестивалей исторических троллейбусов были достаточно популярны для того возобновить трамвайное обслуживание в виде движения исторических трамваев по трамвайному пути F.

Изменения в дорожном движении   

  

29 сентября 2009 года меры по успокоению трафика были приняты во время шестинедельного теста, во время которого движение частного автотранспорта было ограничено от Шестой улицы до здания Ферри-билдинг. Всем транспортным средствам, движущимся в восточном направлении, было предложено повернуть направо на 10-й улице, а затем требовалось сделать это же на 8-й улице. Транспортные средства, въезжающие на улицу Маркет с 7-й улицы, должны были повернуть с улицы Маркет на 6-ю улицу. Эти меры последовали за недавними градостроительтельными трендами, направленными на создание более безопасных и доброжелательных улиц. Водители, нарушающие этот порядок движения штрафовались.  

Эти изменения впоследствии стали постоянными. В 2012 году началось планирование мер по прекращению движения частного автотранспорта по улице Маркет на участке от улицы Франклин и до улицы Стюарт, для того чтобы улучшить условия для общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов. 11 августа 2015 года был запрещен въезд частного транспорта на улицу Маркет между Третьй и Восьмой улицами.  

В декабре 2013 года город запустил бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi на протяжение всей улицы Маркет.

Улучшение улицы Маркет   

  

Под управлением Гэвина Ньюсома стартовал проект под наименованием “Улучшение улицы Маркет”, который предусматривал улучшение условий передвижения по улице для пешеходов, велосипедистов и людей, пользующихся общественным транспортом.Ранние меры, принятые в 2019 году включали запрет поворота автотранспорта на право на некоторых участках улицы.  

После ухода Гэвина Ньюсома с поста мэра в 2011 году, мэр Эдвин Ма Ли продолжил планирование в рамках проекта “Улучшение улицы Маркет” и объявил о проведении ряда публичных слушаний.  

Первоначально, перепланировку улицы планировалось осуществить примерно в 2013-2014 годах, вместе с запланированным ремонтом. К 2013 году проект было отложен дважды; сначала на 2015 год и затем на 2017. После нескольких задержек в 2020 году началась реализация последней версии проекта под руководством мэра Лондон Брид.  

Изначально проект предлагал три альтернативных дизайна для улицы Маркет: два варианта предлагали отдать приоритет движению общественного транспорта и улучшить велосипедную инфраструктуру с помощью приподнятых велосипедных дорожек и один предлагал вместо этого переместить велосипедную инфраструктуру на улицу Миссион. В 2018 году проект был переделан и включал новую вариант, который предлагал сохранение велосипедных дорожек на улице Маркет, но предполагал их строительство на уровне тротуара.  

Проект также предполагал изменение конфигурации транзитных посадочных островов для автобусов и трамваев с двумя наборами посадочных островов: набором внутри для быстрого обслуживания с увеличенным расстоянием между остановками и набором снаружи для местного обслуживания. Если бы проект был полностью выполнен, его стоимость могла бы достигнуть по меньше мере 500 миллионов долларов. Он также включал ремонт тротуаров и реконструкцию канализационных и инженерных коммуникаций под улицей. В марте 2019 года был выпущен черновой отчет о воздействии проекта на окружающую среду (EIR), финальный отчет должен был быть одобрен позже в 2019 году. Весь план был одобрен городом в октябре 2019 года,включая краткосрочный план, который не позволял движение частного автотранспорта на большем участке улицы Маркет и долгосрочный план, которые включал перестройку большей части улицы. Переход к улице без машин начался 29 Января 2020 года. Исследования, опубликованные в конце февраля, показали экономию времени в пути на 6-12% для общественного транспорта  при движении по улице Маркет после внедрения плана, при незначительном влиянии трафика на другие улицы.

Сектора   

Опубликованный в декабре 1962 года отчет “Что делать с улицей Маркет“, разделял улицу Маркет на 5 различных районов, протянувшихся с востока на запад:   

  

В 2014 году, обновленный список из 6 районов был опубликован инициативной группой “Улучшение улицы Маркет”. Список расширяет западную границу до улицы Октавия и в значительной степени соответствует границам, установленным в 1962 году:   

  

  

Район общественного благосостояния Центральной Маркет простирается от Пятой до Девятой улицы и считается частью районов «Центральная Маркет» или «Юг Маркет».

Фестивали   

  

Парады на улице Маркет уже давно отмечают глобальные события, такие как Панамо-Тихоокеанская международная выставка, бомбардировка в день Готовности 1916 года, парад гуляк в масках от гриппа в День перемирия, всеобщая забастовка 1934 года, которая парализовала порты тихоокеанского побережья, и окончание Второй Мировой войны. В дни первых конференций Организации Объединённых Наций: Энтони Иден, Вячеслав Михайлович Молотов,  Эдвард Стеттиниус и Жорж Бидо проезжали по улице Маркет, маша толпам надеющихся на светлое будущее людей.   

В Рождественский сочельник 1910 года оперная певица Луиза Тетраццини (в честь которой было названо блюдо Тетраццини дала бесплатный уличный концерт для приблизительно 250 000 человек, после спора с Оскаром Хаммерштейном  I. Другое историческое событие произошло на улице Маркет в Канун Нового года, когда перед зданием Ферри-билдинг 31 декабря 1999 года более чем 1.2 миллиона человек заполнили улицу Маркет и близлежащие улицы для отмечая смену века.   

Каждый год привлекая множество людей на улице Маркет проходит Гей-парад.  

Парады, отмечающие победу бейсбольной команды San Francisco Giants в турнире Мировой серии проходили на улице Маркет в 2010, 2012 и 2014 годах.

См. также   

 Поездка по Маркет-стрит

Ссылки

Внешние ссылки   

  

 "A Trip Down Market Street, April 14, 1906," restored and colorized film.  

  
Улицы Сан-Франциско  
История Сан-Франциско